Лозовая — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Лозовая — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Лозовая — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Лозовая — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Лозовая — деревня в Алексинском районе Тульской области.

Украина

Винницкая область 
 Лозовая — село, Хмельницкий район.
 Лозовая — село, Шаргородский район.

Тернопольская область 
 Лозовая — село, Тернопольский район.

Харьковская область 
 Лозовая — город.
 Лозовая — станция Южной железной дороги.
 Лозовая-Азовская — бывшее название села Панютино.
 Лозовая — село, Богодуховский район.
 Лозовая — село, Боровский район.
 Лозовая — поселок, Волчанский район.
 Лозовая — село, Кегичёвский район.

Хмельницкая область 
 Лозовая — село, Волочисский район.

Черниговская область 
 Лозовая — село, Сосницкий район.

Реки 
Лозовая — топоним, название реки:
 Лозовая (приток Айдара) — река в Белгородской области России и Луганской области Украины.
 Лозовая (приток Бритая) — река в Харьковской области (Украина).
 Лозовая (верхний приток Ворсклы) — река в Белгородской области (Россия).
 Лозовая (нижний приток Ворсклы) — река в Белгородской области России и Харьковской области Украины.
 Лозовая (приток Калитвы) — река в Ростовской области (Россия).
 Лозовая (приток Лугани) — река в Луганской области (Украина).
 Лозовая (приток Навраса) — река в Нижегородской области (Россия).
  (Лозовенька) — левый приток реки Уды в Харьковском районе (Украина).

Персоналии 
 Лозовая, Ирина Евгеньевна (1950—2017) — российский музыковед, исследователь восточно-христианского церковно-певческого искусства
 Лозовая, Ирина Петровна (род. 1966) — российский политик, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
 Лозовая, Татьяна Павловна (род. 1962) — российская актриса
 Лозовая, Ольга Олеговна (1972—2018) — российская артистка оперетты, заслуженная артистка Российской Федерации (2005).
 Чиркова-Лозовая, Светлана Михайловна (род. 1945) — советская и эстонская фехтовальщица, чемпионка Олимпийских игр 1968 года в личном и 1972 года в командном первенстве.

См. также 
 Лозовая Вторая
 Лозовая Первая
 Русская Лозовая
 Черкасская Лозовая

Примечания